

Условные обозначения

Класс «А». Первая группа

ЦСКА 
Старший тренер: змс, зтр СССР Анатолий Тарасов.
Тренер: мс, зтр РСФСР Борис Кулагин.

«Спартак» Москва 
Старший тренер:  змс Всеволод Бобров.
Тренер: мс Юрий Глухов.

«Динамо» Москва 
Старший тренер: змс, зтр СССР Аркадий Чернышёв.
Тренер: мс Виктор Тихонов.

«Химик» Воскресенск 
Старший тренер: мс, зтр СССР Николай Эпштейн.
Тренер: мс Александр Кашаев.

«Локомотив» Москва 
Старший тренер: мс, зтр РСФСР Анатолий Кострюков.
Тренер: мс Николай Карпов.

«Крылья Советов» Москва 
Старший тренер: змс Александр Виноградов.
Тренер: мс, зтр РСФСР Александр Новокрещёнов.

«Торпедо» Горький 
Старший тренер: мс Виталий Костарев.

СКА Ленинград 
Старший тренер: змс Николай Пучков.
Тренер: мс Олег Сивков.

«Динамо» Киев 
Старший тренер: мс, зтр РСФСР и УССР Дмитрий Богинов.
Тренер: мс, зтр УССР Игорь Шичков.

«Сибирь» Новосибирск 
Старший тренер: Виктор Звонарев.
Тренер: мс Виталий Стаин (играющий).

Примечания

Ссылки 
 Отечественный хоккей. Высший эшелон. 1946/1947 - 2006/2007. Справочник. Москва. 2007.
 XX чемпионат СССР (двенадцатикрантые). Справочник. Москва. 1966 г.
 Хоккей. Справочник-календарь на 1965-1966 г. Пермь. 1965 г.
 Хоккей. Календарь-справочник 1965-1966 гг. Киев. 1965 г.
 Хоккей. XXI чемпионат СССР. Пермь. 1966 г.
 Хоккей-67. Чемпионат СССР 1966-1967 гг. Календарь-справочник. Новосибирск. 1966 г.

Чемпионаты СССР по хоккею с шайбой